Il toponimo Ulmeni può riferirsi a diverse località della Romania:
Ulmeni, città del distretto di Maramureș
Ulmeni, comune del distretto di Buzău
Ulmeni, comune del distretto di Călărași